E2k steht für:
 Elbrus 2000, russischer Mikroprozessor
 Enigma 2000, Vereinigung von Kurzwellenhörern und Funkamateuren im Vereinigten Königreich